Try čarapachi () — альбом белорусской рок-группы N.R.M., записанный и изданный в 2000 году. В 2005 году был переиздан с ремастерингом.

Об альбоме 
Музыкальные композиции в этом альбоме чередуются с короткими смешными звуковыми зарисовками на бытовые темы («Базар», «Мобильник», «Будильник», «Хрусть и пополам», «Настройка барабанов» и др.) Наиболее популярны из этого альбома стали песни «Дед Мороз» и заглавная «Три черепахи».

Песня «Katuj-ratuj» в 2009 году была отобрана на сборник «Budzma The Best Rock / Budzma The Best Rock/New».

Список композиций 
 Ranica
 My žyviem nia kiepska
 Śniadanak
 Bamžy
 Mahilny
 Dzied Maroz
 Chruść i papałam
 Mientalnaść
 Bazar
 Katlet-matlet
 Urač-urołah
 Čystaja-śvietłaja
 Naładka barabanaŭ
 Try čarapachi
 Cielepaty
 Katuj-ratuj
 Dastała
 Spać, spać
 Chudsaviet
 P.S.

Участники записи 
 Лявон Вольский: вокал, гитара
 Пит Павлов: гитара
 Юрий Левков: бас-гитара, бэк-вокал
 Олег Демидович: ударные
 Александр Помидоров: азиатский голос в 10-м треке
Геннадий Сырокваш: запись и сведение на студии X-Noise Factory
 Анатолий Додь: всё, что звучит между песнями, записанное на Радио Рация
 Василий Титов: дизайн обложки
 Сергей Кожемякин: фото

Примечания

Ссылки 
 Информация об альбоме на официальном сайте N.R.M.
 Слушать Try čarapachi на Яндекс. Музыке

Альбомы 2000 года
2000